Torpa distrikt kan syfta på:

Torpa distrikt, Halland
Torpa distrikt, Småland
Torpa distrikt, Södermanland
Torpa distrikt, Östergötland

Se även
Torpa församling
Torpa socken